Пърл може да се отнася до:
 Мартин Пърл
 Пърл Бък
 Пристанището и военната база Пърл Харбър
 Езика за програмиране Perl
 Пърл - град в щат Мисисипи (САЩ)